Джо́зеф Джо́рдан (; 15 декабря 1951 года), более известный как Джо Джордан — шотландский футболист и футбольный тренер. Выступал за клубы «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», впоследствии был главным тренером «Бристоль Сити», «Харт оф Мидлотиан» и «Сток Сити». Также провёл 52 матча за сборную Шотландии, став единственным шотландцем, забивавшем на трёх чемпионатах мира (1974, 1978 и 1982).

Футбольная карьера

Начало карьеры 
Первой командой Джордана стала «Блантайр Виктория» из шотландской молодёжной футбольной ассоциации, в которую он перешёл в 15 лет. Джордан выступал в ней в качестве любителя, параллельно работал чертёжником. В 1968 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Гринок Мортон», а два года спустя перешёл в «Лидс Юнайтед» за £15 000.

В период выступлений Джордана за «Лидс» ему выбили четыре передних зуба. Впоследствии он стал использовать зубные протезы, но удалял их перед каждым матчем в целях безопасности, из-за чего получал свою знаменитую беззубую ухмылку, устрашающую соперников.

«Лидс Юнайтед» 
Изначально, перспективы Джордана заиграть в основе были небольшими, так как в линии нападения «Лидса» действовала наигранная и эффективная связка Аллана Кларка и Мика Джоунса.

Лишь к 1972 году Джордан стал регулярным игроком основного состава, выходя на поле в стартовом составе в 16 матчах сезона и забив 9 голов. Однако он не попал в состав на финальный матч Кубка Англии против «Сандерленда», в котором «Лидс» проиграл со счётом 1:0. Спустя несколько дней, 16 мая 1973 года, Дон Реви включил его в состав на финал Кубка обладателей кубков УЕФА против «Милана», в котором «Лидс» вновь уступил со счётом 1:0. Три дня спустя, 19 мая, Джордан дебютировал за сборную Шотландии в матче против сборной Англии на «Уэмбли». Англичане победили со счётом 1:0.

В сезоне 1973/74 Джордан провёл за «Лидс» 25 матчей в чемпионате и забил 7 голов, а «Лидс Юнайтед» выиграл чемпионский титул. Также в этом сезоне он провёл восемь матчей за сборную Шотландии, забив в них два гола (включая гол в ворота англичан на «Хэмпден Парк»). По итогам отборочной кампании он был включён в состав сборной Шотландии на чемпионат мира 1974 года.

Чемпионат мира 1974 года 
На чемпионате мира Джордан забил в первом же матче в ворота сборной Заира (матч завершился победой шотландцев со счётом 2:0), а также гол на последней минуте в ворота сборной Югославии, благодаря которому матч завершился вничью 1:1. Шотландия завершила групповой этап без поражений, но выбыла из турнира по разнице мячей.

Поздняя карьера в «Лидсе» 
В «Лидсе» из-за постоянных проблем Мика Джоунса с коленом Джордан стал ключевым нападающим клуба. В сезоне 1974/75 «Лидс» дошёл до финала Кубка европейских чемпионов, в котором уступил «Баварии» со счётом 2:0. Этот финал стал высшей точкой «Лидса» под руководством Дона Реви; после этого ряд опытных игроков покинул команду.

Чемпионат мира 1978 года 
В 1977 году в ходе решающего отборочного матча на чемпионат мира 1978 года между сборными Шотландии и Уэльса произошёл инцидент с участием Джордана. Ближе к концу матча, когда счёт был ничейным, шотландцы организовали атаку в штрафную валлийцев и Джордан, по мнению некоторых наблюдателей, сыграл рукой. Судья, однако, решил, что мяч попал в руку игроку сборной Уэльса, и назначил пенальти в ворота валлийцев, который шотландцы реализовали и выиграли матч. Эта победа вывела Шотландию на чемпионат мира за счёт сборной Уэльса.

Джордан был включён в состав сборной Шотландии на чемпионат мира 1978 года, забив гол в ворота сборной Перу, которая завершилась поражением шотландцев со счётом 3:1. Шотландия не смогла выйти из группы.

«Манчестер Юнайтед» 
В 1978 году Джордан перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £350 000. Он помог «красным дьяволам» достичь финала Кубка Англии 1979 года, в котором они уступили «Арсеналу» со счётом 3:2. Он выступал за «Юнайтед» до 1981 года, после чего перешёл в итальянский «Милан».

Чемпионат мира 1982 года 
В 1982 году Джордан вновь сыграл на чемпионате мира. Шотландия вновь не смогла выйти из группы; а сам Джордан отметился на чемпионате лишь голом в матче против сборной СССР, который завершился со счётом 2:2. К сожалению для Джордана, он получил травму в этом матче и больше не выступал за сборную. Всего ему удалось провести за Шотландию 52 матча и забить 11 голов. Как игрок с более чем 50 матчами за сборную, он был включён в Зал славы шотландского футбола.

Завершение карьеры 
После ухода из «Милана» Джордан играл за клуб «Эллас Верона», а в 1984 году вернулся в Англию, перейдя в «Саутгемптон». Три года он боролся в постоянными травмами, после чего перешёл в «Бристоль Сити», где и завершил карьеру.

Голы за сборную 
 Голы и результаты Шотландии указаны первыми.

Достижения 
 Рекордсмен сборной Шотландии по количеству голов на чемпионатах мира: 4 гола

Статистика выступлений

Личная жизнь 
Сыновья Джо Джордана — также футболисты. Энди (р.1979) выступал за «Бристоль Сити», «Кардифф Сити» и «Хартлпул Юнайтед»; Том (р.1981) — долгое время выступал за «Истли».

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры с переменным успехом работал главным тренером «Бристоль Сити», «Харт оф Мидлотиан» и «Сток Сити». С 2008 по 2015 год был ассистентом Гарри Реднаппа в «Портсмуте», «Тоттенхэм Хотспур» и «Куинз Парк Рейнджерс».

17 марта 2017 года вошёл в тренерский штаб нового менеджера «Мидлсбро» Стива Агнью.

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на ScottishFA.co.uk
 Профиль игрока на Soccerbase
 Тренерский профиль на Soccerbase
 Профиль на LondonHearts.com
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Гринок Мортон»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Бристоль Сити»
Тренеры ФК «Харт оф Мидлотиан»
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Портсмут»
Члены Зала славы шотландского футбола